Soboleva o Sóboleva (en cirílico, Соболева) es un apellido ruso.

 Yelena Vladímirovna Sóboleva (n. 1982), atleta rusa.
 Anna Sóboleva, una deportista rusa que compitió en taekwondo;
 Maiya Yevgénievna Sóboleva, filósofa rusa;
 Marina Mijáilovna Soboleva, una deportista soviética que compitió en esgrima, especialista en la modalidad de florete;
 Natalia Andréyevna Sóboleva, una deportista rusa que compite en snowboard;
 Valentina Konstantínovna Sóboleva (1903-?), actriz teatral rusa;